Jméno a příjmení Josef Matějka má více nositelů:

 Josef Matějka (1879–1909) – český spisovatel a literární kritik
 Josef Matějka (malíř) (1881–1953) – český akademický malíř a pedagog
 Josef Matějka (podnikatel) (* 1977) – český podnikatel
 Josef Matějka (politik) (1925–1988) – český a čs. politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Josef Erasmus Matějka (1728–1804) – hudební skladatel